Jiangbian bezeichnet:

 Jiangbian (Dongfang) (江边乡), Gemeinde der Stadt Dongfang in der chinesischen Provinz Hainan
 Jiangbian (Mile) (江边乡), Gemeinde der Stadt Mile in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiangbian (Yuanmou) (江边乡), Gemeinde im Kreis Yuanmou in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiangbian (Yuehu) (江边街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuehu in der chinesischen Provinz Jiangxi